Janse är ett i huvudsak svenskt efternamn, som kan syfta på:

 Albert Janse (1854–1937) , militär
 Antonius Johannes Theodorus Janse (1877–1970), nederländsk-sydafrikansk entomolog
 Axel Janse (1887–1971), skådespelare och inspicient
 Axel Janse (gymnast) (1888–1973)
 Fanny Janse (1842–1927), första kvinnliga poststionsföreståndaren i Sverige
 Diana Janse (född 1970), diplomat
 Olov Janse (1892–1985), arkeolog
 Otto Janse (1867–1957), arkeolog och antikvarie
 Pehr Janse (1893–1961), militär

Svenska efternamn